Antisabia foliaceus är en snäckart. Antisabia foliaceus ingår i släktet Antisabia och familjen Hipponicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
foliaceus